Łada Riva (Lada Riva) – nazwa pod którą na rynku brytyjskim sprzedawane były następujące samochody:
 Łada 2105
 Łada 2104
 Łada 2107

Riva